«Dear Doctor» — песня британской рок-н-ролл группы the Rolling Stones, она появилась на их альбоме 1968 года Beggars Banquet.

Песня была написана Миком Джаггером и Китом Ричардсом. «Dear Doctor» это кантри песня с блюзовыми корнями. Она является хорошим примером композиции, построенной на основе акустической гитары, благодаря которой альбом Beggars Banquet заработал репутацию «возвращения к форме». Билл Яновитч писал в своей рецензии на песню: «Со всеми акустическими инструментами — гитара, tack piano, 12-струнная гитара, гармоника, тамбурин и контрабас — …группе удаётся звучать старомодно и примитивно, с Миком Джаггером, использующим фальшивый американский акцент, которым он будет продолжать злоупотреблять на будущих блюзовых и кантри номерах на протяжении всей карьеры Stones'».

Касательно экспериментов Rolling Stones' с кантри, Джаггер сказал в 2003 году: «Кантри песни такие как 'Factory Girl' или 'Dear Doctor' с альбома Beggars Banquet были настоящей подделкой. В любом случае в кантри музыке всегда есть чувство юмора, a way of looking at life in a humorous kind of way — и я думаю, мы просто признавали этот элемент музыки».

Песня рассказывает историю молодого человека, обнаружившего, что его невеста бросила его в день их свадьбы, к его облегчению:

I was tremblin, as I put on my jacket

It had creases as sharp as a knife

I put the ring in my pocket, but there was a note

And my heart it jumped into my mouth

It read, «Darlin', I’m sorry to hurt you

But I have no courage to speak to your face

But I’m down in Virginia with your cousin Lou

There be no wedding today»

Яновитч заключает, «Jagger may be poking fun a little, but he could not nail the parlance of the characters so precisely if he had not studied it closely as a fan of the music… In a sense, they have been musicologists, interpreting musical forms that were in danger of dying out. The raw quality of 'Dear Doctor' и оставшаяся часть альбома были благодушно приняты большинством поклонников группы, потерявшим терпение после их экспериментального альбома Their Satanic Majesties Request.»

«Dear Doctor» записывалась на студии Olympic Sound Studios в Лондоне между 13 и 21 мая 1968 года. Несмотря на появлении песни на одном из самых известных альбомов Stones', «Dear Doctor» никогда не исполнялась группой в живую. Песня появляется на альбоме-сборнике Slow Rollers.

Участники записи 
 Мик Джаггервокальные партии
 Кит Ричардсакустическая гитара, бэк-вокал
 Брайан Джонс гармоника
 Билл Уаймен бас-гитара
 Чарли Уоттс перкуссия
 Ники Хопкинсtack piano

Примечания 

Песни 1968 года
Песни The Rolling Stones
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом